Михаил Фалеев: Фалеев, Михаил Григорьевич (1884—1956) — театральный гримёр-художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1943).
 Фалеев, Михаил Леонтьевич (1730—1792) — статский советник, дворянин, промышленник.